Žumberk bezeichnet:
Žumberk (Schumberg), Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
Žumberk u Nových Hradů, Ortsteil von Žár, Okres České Budějovice, Tschechien
Žumberk (Sonnberg), Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Rožmberk nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Tschechien